Двадцать пятый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 9 сентября 1970 года по 29 апреля 1971 года. Победителем второй раз подряд стал ЦСКА.

Класс «А». Высшая группа 
К играм в высшей группе (так теперь назывался главный хоккейный турнир страны) были допущены 8 лучших прошлогодних команд и девятая команда, победившая в переходных матчах с командой первого дивизиона. Команда, занявшая последнее место, выбывала из турнира.
ЦСКА, несмотря на неудачный старт (во втором круге было проиграно 4 матча из 8), к финишу значительно оторвался от главного конкурента. Ленинградский СКА стал девятым призёром в истории первенств. 
«Сибирь», одержавшая всего 2 победы, перешла в первую группу.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 57 очков (37+20)
Валерий Харламов (ЦСКА) – 51 очко (40+11)
Борис Михайлов (ЦСКА) – 47 очков (32+15)
Александр Мартынюк («Спартак» Москва) – 46 очков (32+14)
 Александр Сырцов ( «Химик» Воскресенск) – 40 очков (27+13)

Лучшие защитники-бомбардиры 
Юрий Ляпкин («Химик» Воскресенск) – 15 очков (9+6)
Валерий Пономарёв («Трактор» Челябинск) – 13 очков (10+3)
Сергей Николаев («Химик» Воскресенск) – 12 очков (10+2)
Валерий Кузьмин («Спартак» Москва) – 12 очков (9+3)
Валентин Марков («Динамо» Москва) – 12 очков (8+4)

Лучшие снайперы 
Валерий Харламов (ЦСКА) – 40 шайб
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 37 шайб
Борис Михайлов (ЦСКА) – 32 шайбы
Александр Мартынюк («Спартак» Москва) – 32 шайбы
Юрий Чичурин («Динамо» Москва) – 29 шайб
 Александр Сырцов ( «Химик» Воскресенск) – 27 шайб
Юрий Глазов (СКА Ленинград) – 26 шайб
Владимир Васильев («Крылья Советов» Москва) – 24 шайбы
Владимир Шадрин («Спартак» Москва) – 22 шайбы
Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) – 22 шайбы

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 

 Ю.Карандин (Новосибирск)
 А.Захаров (Москва)
 В.Домбровский (Челябинск)
 Н.Морозов (Москва)
 Н.Резников (Москва)
 Н.Хомутинников (Москва)
 В.Егоров (Челябинск)
 Р.Сахаровский (Горький)
 М.Кириллов (Ленинград)
 А.Гурышев (Москва)

Факты чемпионата

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Сибирью» – 15-1, и «Трактором» – 13-2. 
Самыми результативными стали матчи «Динамо» с «Сибирью» – 12-8, и «Трактором» – 12-6. 
Наименее результативными стали матчи ЦСКА - «Динамо» Москва и «Динамо» Москва - «Спартак» Москва – 0-1.

Лучший игрок 
Единственный раз в истории первенств СССР лучший игрок года, определяемый журналистами, не попал в символическую сборную, которую называет президиум Федерации хоккея СССР.

Класс «А». Первая группа 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением четырёх последних команд, которых заменили 2 лучшие команды второй группы, и три худшие команды высшего дивизиона. Победитель получал право играть в высшей группе, две последние команды переходили во вторую группу.
Матчи прошли с 10 октября по 22 апреля. Московский «Локомотив» вернулся в высший дивизион, «Кристалл» Электросталь и СК им. Урицкого, заняв последние места, покинули первую группу.

Лучший бомбардир — Аркадий Рудаков («Автомобилист» Свердловск) — 42 шайбы.

Класс «А». Вторая группа 
К участию были допущены 19 из 24 команд прошедшего сезона (кроме победителей зон, перешедших в первую группу, и трёх команд, отказавшихся от участия), четыре последние команды первой группы и две лучшие команды класса «Б». Победители зон получали право играть в первой группе, последние команды переходили в класс «Б».

Западная зона 
Днепродзержинский , заняв последнее место, должен был перейти в класс «Б», но ему было сохранено место в классе «А».

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников уменьшилось с 58 до 47.

Предварительный этап 
Игры прошли в 5 зонах в 4 круга в одной в 2. Из трёх зон по две лучшие команды выходили в полуфинал, из дальневосточной, зоны союзных республик и зоны КазССР выходило по одной команде.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона 

Отборочный турнир команд Приморского края

Зональный турнир
Матчи прошли с 4 по 18 февраля в Норильске.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Фуфаев («Гранит»)
 Лучший защитник – Валерий Кузьмичёв («Гранит»)
 Лучший нападающий – Олег Сапронов («Гранит»)

5-я зона

6-я зона (Казахская ССР) 
«Одна из самых сильных казахстанских команд «Горняк» Рудный (победитель казахстанской зоны последних двух сезонов) не выполнила условий по участию в первенстве СССР и в этом сезоне играть не будет.»

Полуфиналы 
По итогам однокруговых турниров по 2 лучшие команды выходили в финал.

1-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 1 по 7 марта в Орске.

2-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 2 по 8 марта в Ухте.

Финал 
Матчи прошли с 11 марта по 18 марта в Ухте.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виктор Афонин (РВЗ)
 Лучший защитник – Валентин Савушкин («Нефтяник»)
 Лучший нападающий – Валентин Садоха («Строитель»)
 Лучший бомбардир – Сергей Капустин («Нефтяник») – 8 шайб
 Приз «Самому молодому игроку» – Юрис Бришка (РВЗ)
 Приз «Старейшему игроку финала» – Виктор Юдин (СК «Южный Урал»)
 Приз «За волю к победе» – «Строитель»
 Приз «За самоотверженную игру» – Александр Семенов («Нефтяник»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1970-71 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1970—1971
 http://www.hockeystars.ru/art1971.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1970 год в хоккее
1971 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1971 году
Чемпионаты СССР в 1970 году